Alto alemán puede referirse a:

Idiomas 

Alto alemán central (Mitteldeutsch);
Alto alemán superior (Oberdeutsch);